Casaseca puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Casaseca de Campeán, municipio de la provincia de Zamora;
 Casaseca de las Chanas, municipio de la provincia de Zamora.

Apellido 
 José Luis Casaseca y Silván (1800-1869), químico industrial y científico español.
 Francisco Antón Casaseca (1880-1970), escritor español.
 Guillermo Sautier Casaseca (1910-1980), guionista español.
 Guzmán Casaseca Lozano (n. 1984), futbolista español.